Příjmení Schlechter nosí více osob:

 Karl Schlechter (1874–1918) – rakouský šachista
 Emanuel Schlechter (1906–1943) – polský textař
 André Schlechter (* 1986) – namibijský ragbista

Německá příjmení